Rekle peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Rekle, village de la voïvodie de Łódź
 Rekle, village de la voïvodie de Podlachie